Гаплогруппа U3 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U3
 U3a'c
 U3a
  U3c
  U3b

Распространение

Кавказ 
Абхазо-адыгские народы
 абазины — 11,4 % (105)
 абхазы — 7,3 % (137)
 адыгейцы — 4,5 % (155)
 черкесы — 6,5 % (123)

Иранские народы
 северные осетины — 4,4 % (138)

Картвелы
 мегрелы — 1,3 % (77)

Тюркские народы
 карачаевцы — 9,4 % (106)
 кубанские ногайцы — 6,9 % (131)

Передняя Азия 
Иран – 3,98 % (352)
 кашкайцы – 8,04 % (112)
 персы – 2,76 % (181)

Палеогенетика

Неолит 
Анатолия

 Boncuklu Höyük __ Конья (ил), Турция
 Bon001 | ZHF __ grave 14 __ 8212-7952 calBCE (Ba-120539) __ М __ G2a2b2b1 # U3.
 ZKO | BON001.A0101 __ 8300–7800 BCE __ М __ G2a2b2b # U3.
 ZHJ | BON024.A0101 __ 8300–7800 BCE __ Ж __ U3.
 ZHAJ | BON034.A0101 __ 8269–8210 calBCE __ Ж __ U3.

 I0709 | BAR20 / M13-170 __ Barcın Höyük __ Енишехир (Бурса), Мраморноморский регион, Турция __ 6215-6056 calBCE (7255±30 BP, PSUAMS-2952) __ М __ H2 > H2m~* # U3.

Европа

Старчевская культура
 BAM12 | 1398. __ Alsónyék-Bátaszék, Mérnöki telep __ Тольна (медье), Южная Трансданубия, Венгрия __ 6200–5450 BC __ U3.

Культура линейно-ленточной керамики
 VAI3 __ Vaihingen an der Enz __ Файинген-ан-дер-Энц, Баден-Вюртемберг, Германия __ 5500–5000 BC __ U3.

Халколит 
Убейдский период
 I1670 | SG11 __  (Mound B) __ Кенгавер (шахрестан), Керманшах (остан), Иран __ 4839-4617 calBCE (5870±40 BP, Poz-81107) __ Ж __ U3a'c.

Бронзовый век 
Культура одиночных погребений
 poz44 | E8-A __ Obłaczkowo __ Вжесьнёвский повет, Великопольское воеводство, Польша __ 2866-2577 calBCE (4117±28 BP, UBA-16633) __ Ж __ U3a'c > U3c*.

БМАК
 I4313 | UZ-JAR-005 , Jarkutan 4a-86, Grave 106, 44-20 __ Джаркутан __ Сурхандарьинская область, Узбекистан __ 1513-1431 calBCE (3210±20 BP, PSUAMS-2517) __ Ж __ U3a'c.

Железный век 
Раннесарматская культура
 Pr1 __ Pokrovka (kurgan 2) __ Покровка (Новосергиевский район), Оренбургская область, Россия __ 5–2 c. BCE __ U3.

Хотан (государство)
 L3, L4, Y11, Y12 __ Sampula __ Лоп (уезд), Хотан (округ), Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай __ 217 BC – 283 AD __ U3.

Средние века 
Булгары (Первое Болгарское царство)
 MM 1.3 __ Monastery of Mostich (grave 25) __ Мостич, Велики-Преслав (община), Шуменская область, Болгария __ X век __ U3.

Византия
 SA 2005 AK 15b • SA 2005 AK 38b __ Сагалассос (Apollo Klarios) __ Бурдур (ил), Средиземноморский регион (Турция) __ 11–13 century AD __ U3.

Куманы (Кишкуншаг)
 Csengele4 | Cu112 __ Ченгеле __ Чонград-Чанад, Южный Альфёльд, Венгрия __ XIII век __ М __ U3.

Примечания

Публикации 

2005
 
2007
 
2009
 
2010
 
2011
 
2013
 
2015
 
 
 
2016
 
 
2017
 
2019

Ссылки 
 
 U3 — Haplogroup
 Ancient DNA: U3

Гаплогруппа U3 (мтДНК)